Rittergut Eckerde steht für:

 Rittergut Eckerde I, auch genannt Rittergut von Heimburg.
 Rittergut Eckerde II, auch genannt Rittergut von Holle.